Coleraine bezeichnet:
 Coleraine, eine Stadt im County Londonderry in Nordirland
 Coleraine (Minnesota), eine Stadt im Itasca County in Minnesota
 Coleraine (Victoria), eine Stadt in Victoria in Australien
 Coleraine (Québec), eine Stadt in Québec in Kanada
 Coleraine FC, ein nordirischer Fußballclub

im NRHP gelistete Objekte:
 Coleraine Carnegie Library, in Coleraine, Minnesota, ID-Nr. 80002080
 Coleraine City Hall, in Coleraine, Minnesota, ID-Nr. 92000800
 Coleraine Methodist Episcopal Church, in Coleraine, Minnesota, ID-Nr. 82002971
 Coleraine Village Hall, in Coleraine, Minnesota, ID-Nr. 82005279

Siehe auch:
 Colerain